Canaris peut faire référence à :
 Wilhelm Canaris (1887-1945), amiral allemand d'origine italienne, exécuté par les nazis ;
 L'Amiral Canaris, film allemand réalisé par Alfred Weidenmann en 1954 ;
 Karl Constantin Canaris (1906-1983), avocat et officier allemand, neveu de Wilhelm Canaris.

Canaris peut également faire référence à :
 Constantin Canaris, francisation de Konstantínos Kanáris (1793 ou 1795-1877), amiral et homme d'État grec.

Voir aussi 

 Cañaris, peuple amérindien du sud de l'Équateur.

Homonymie de patronyme